Ралли Марокко 1975 года (официально Rallye du Maroc 1975) - пятый этап чемпионата мира по ралли 1975 года, проходивший с 24 по 28 июня. Это 18-е Ралли Марокко в истории и второе в рамках чемпионата мира. Этап проходил на гравийном покрытии, общая протяженность гоночной дистанции составила 1962 км и была разделена на 9 спецучастков. На старт вышло 103 экипажа и только 14 из них добрались до финиша соревнований.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки

Положение в чемпионате после этапа 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1975 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1975 году